Rácz oder Racz ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Racz (* 1942), Musiker, Schlagzeuger und Musikpädagoge
 János Rácz (1919–2005), ungarischer Mathematiker, Lehrer und Autor
 Kálmán Rácz (1867–1941), ungarischer evangelischer Theologe
 Károly Rácz (1842–1925), ungarischer evangelischer Theologe
 Klara Tenner-Rácz (1936–2020), ungarische Infektionspathologin und AIDS-Forscherin

 Matthias Rácz (* 1980), deutscher Fagottist

 Paul Racz (* 1925), deutsch-ungarischer Mediziner

 Vilmos Rácz (1889–1976), ungarischer Sprinter
 Zsófia Rácz (* 1988), ungarische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Ratsch